Баусов (Баусова) — фамилия:

 Баусов, Алексей Михайлович (род. 1959) — российский учёный и педагог, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.
 Баусов, Олег Сергеевич (род. 1949) — советский и латвийский художник.

См. также 
 Баус
 Баусен
 Бауса, Эдгардо